České příjmení Hanuš, přechýleně Hanušová, nosí více osobností:

 Ignác Jan Hanuš (1812–1869), filosof a učitel
 Jan Hanuš, více nositelů, viz rozcestník
 Jaroslav Hanuš (1951–2021), český režisér
 Jindřich Hanuš (* 1935), český fotbalista
 Jiří Hanuš, více nositelů, viz rozcestník
 Josef Hanuš, více nositelů, viz rozcestník
 Lumír Ondřej Hanuš (* 1947), český chemik
 Michal Hanuš (* 1980), český varhaník
 Milan Hanuš (* 1963), český řeckokatolický kněz, generální vikář
 Miroslav Hanuš (rozcestník), více nositelů, viz rozcestník
 Pavel Hanuš (1928–1991), český spisovatel, dramatik, scenárista a publicista
 Radek Hanuš, český varhaník
 Václav Hanuš (* 1955), český politik
 Václav Hanuš (kameraman), český kameraman
 Vladimír Hanuš (* 1961), český výtvarník a fotograf

 Hanuš z Kolovrat (okolo 1390–1450) – český šlechtic
 Hanuš II. z Kolovrat (před 1430–1483) – český katolický šlechtic
 Hanuš Petřvaldský z Petřvaldu – moravský šlechtic
 Hanuš z Fulneka (Hlubčický) (asi 1420–1454) – moravský šlechtic

 ženská varianta s přechýlením
 Anna Hanušová (1886–1975), česká průkopnice lyžování
 Alena Hanušová (* 1991), česká basketbalistka
 Barbora Hanušová, provdaná Betty Fibichová (1846–1901), česká operní zpěvačka
 Dora Hanušová (1841–1920), česká pedagožka a překladatelka
 Ingrid Hanušová (* 1956), česká psycholožka (psychoterapeutka), výtvarnice, literátka, autorka knižních ilustrací, programátorka a vysokoškolská pedagožka
 Jaroslava Hanušová (1949–2016), česká herečka
 Jiřina Hanušová, Sally (1939–1999), česká publicistka a psychoterapeutka
 Kateřina Hanušová, provdaná Kateřina Nash (* 1977), česká sportovkyně
 Kleméňa Hanušová (1845–1918), česká pedagožka a publicistka (sestra Dory Hanušové)
 Laura Hanušová (1817–1892), česká feministka a pracovnice ženského hnutí, matka Dory a Kleméňi

Související články 
 Hanuš – mužské křestní jméno
 Hanus – české příjmení
 Hanušovice – město severně od Šumperku

Externí odkazy 
 

Česká příjmení